Arri Group — немецкая компания, специализирующаяся на производстве киносъёмочного оборудования. Полное наименование — Arnold & Richter Cine Technik (A&R). Штаб-квартира компании расположена в Мюнхене.

История 
Arri Group — компания — поставщик оборудования для киноиндустрии. Основана в 1917 году. Названа в честь основателей Августа Арнольда и Роберта Рихтера. Изготовитель пленочных кинокамер (16, 35, и 65/70 мм) и осветительного оборудования. В 1937 году презентовала первую 35-мм ручную кинокамеру с зеркальным обтюратором — Arriflex 35. Последующие модификации этой кинокамеры — имеющие зеркальный обтюратор, турель на три объектива и двигатель-рукоятку, расположенный снизу, выпускались вплоть до 1990-х годов.

В апреле 2016 года компания ARRI  приобрела такую камеру со стабилизирующей системой от компании artemis Sachtler / Vitec Videocom, разработанную Curt O. Schaller.

Серия камер 

 Kinarri 35 (1924)
 Kinarri 16 (1928)
 Arriflex 35 (1937)
 Arriflex 35-II (1946)
 Arriflex 16ST (1952)
 Arriflex 16M (1962)
 Arriflex 16BL (1965)
 Arritechno 35 (1971)
 Arriflex 35 BL (1972)
 Arriflex 16SR (1975)
 Arriflex 35-III (1979)
 Arriflex 765 (1989)
 Arriflex 535 (1990)
 Arriflex 435 (1995)
 Arricam (2000)
 Arriflex 235 (2004)
 Arriflex D-20 (2005, цифровая)
 Arriflex D-21 (2008, цифровая)
 Arriflex 416 (2006)
 Arri Alexa (2010, цифровая)
 Arri Amira (2014, цифровая)
 Arri Alexa 65 (2015, цифровая)
 Arri Alexa Mini (2015, цифровая)
Arri Alexa LF (Large Format, 2018, цифровая)
Arri Alexa Mini LF (Large Format, 2019, цифровая)

Световые приборы 

На данный момент компания Arri выпускает следующие световые приборы для кино и телевидения:

 Галогенные приборы с линзой Френеля мощностью 150, 300, 650, 1000, 2000, 5000, 12000 и 24000 ватт. Приборы мощностью в 1000, 2000 и 5000 ватт имеют студийную модификацию с индексом ST — они обладают бóльшим диаметром и могут управляться шестом (PO, Pole Operated). Данные приборы являются наименее дорогостоящими и часто применяются при съёмках в помещениях и в студии.
 Галогенные приборы типа open-faced серии ARRILITE мощностью 720 и 2000 ватт. Дают широкий световой поток, часто используются совместно с рамами или софтбоксами.
 HMI-приборы с линзой Френеля Arri Compact мощностью 125, 200, 575, 1200, 2500, 4000, 6000, 12000, 18000 ватт.
 HMI-приборы с PAR (параболический алюминиевый отражатель). Выпускаются серия Pocket мощностью 125, 200 и 400 ватт и серия ARRISUN с приборами мощностью 2000, 4000, 6000, 8000, 12000 и 18000 ватт.

Цветовая температура галогенных приборов — 3200 К. При диммировании она может изменяться в сторону уменьшения.

Цветовая температура HMI приборов — 5600 K. Для приборов HMI необходим дорогостоящий балласт. При диммировании цветовая температура не меняется.

Помимо этого, компания выпускает балласты (в том числе flicker-free для рапидных съёмок), LED- и флуоресцентные приборы, насадки и шторки для световых приборов, театральное световое оборудование и многое другое. Форм-фактор приборов является стандартом в киноиндустрии, достаточно распространены копии приборов, которые производятся в Индии и Китае и практически полностью повторяют строение оригинальных приборов, однако зачастую они быстрее выходят из строя из-за высокой температуры, выделяемой галогенной лампой внутри прибора, а также из-за механических повреждений в ходе эксплуатации.

Фильм-рекордеры 

Arrilaser — устройство, используемое для печати на киноплёнке фильмокопий с цифровых видеоданных, снятых цифровой кинокамерой или полученных в результате цифровой обработки изображения, сосканированного с негатива.

Сканер для киноплёнки 
Arriscan — устройство для сканирования последовательности кадров на киноплёнке в цифровой файл кинематографического качества — последовательность изображений для последующей обработки во время пост-производства и печати на цифровой негатив с помощью Arriscan или создания проекта цифрового кино — DCP.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании
 Фотометрический калькулятор для расчёта экспозиции

Компании Германии
Индустрия кино и видео
Кинокамеры
Цифровые кинокамеры